Субпрефектура Гуаянасис () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, находится в восточной части города. Общая площадь 17,8 км². Численность населения — 291 193 жителей.

В составе субпрефектуры Гуаянасис 2 округа:
 Гуаянасис (Guaianazes)
 Лажеаду (Lajeado)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Гуаянасис